Gotte steht für:

 im Alemannischen die Bezeichnung für Patin
 Spitzname des deutschen Rockmusikers Heinz-Jürgen Gottschalk

Gotte ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Gotte (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Wolfgang Gotte (1929–2002), deutscher Geologe

Siehe auch:
 Gote (Begriffsklärung)
 Gott (Begriffsklärung)